Verenigde Democratische Krachten (Bulgarije), een verkiezingsalliantie in Bulgarije
 Verenigde Democratische Krachten (Congo-Brazzaville), een verkiezingsalliantie in Congo-Brazzaville
 Verenigde Democratische Krachten (Rwanda), een verkiezingsalliantie in Rwanda
 Verenigde Democratische Krachten (Wit-Rusland), een politieke federatie in Wit-Rusland